Une bassine est un récipient ouvert.
 En agriculture, une bassine est un ouvrage de stockage de l'eau d'environ .